Vatke ist der Nachname von: